Nedan följer en lista på travbanor i Kanada och USA, som travtävlingar inom Nordamerikansk travsport körs på. Travsport körs ofta på kortvariga banor, vid olika mässor, marknader, festivaler och liknande evenemang. Många anmärkningsvärda travtävlingar hålls på sådana platser, och många av dessa maknadsbaserade tävlingar bedriver inte laglig vadslagning på plats.

Kanada

Alberta

British Columbia

Manitoba

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Nova Scotia

Ontario

Prince Edward Island

Quebec

Saskatchewan

USA

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Iowa

Kalifornien

Kansas

Kentucky

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

New Hampshire

New Jersey

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Pennsylvania

South Dakota

Tennessee

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Referenser

Noter 

Nordamerika